Guilly pode se referir a:
 Guilly (Indre)
 Guilly (Loiret)

Desambiguações de topônimos